Supaul (district), een district van de Indiase staat Bihar
 Supaul (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Supaul